Сезер Озтюрк (; 3 ноября 1985, Фельберт) — турецкий футболист, полузащитник.

Карьера 
Сезер с 1996 по 2006 выступал за юношеские и молодёжные команды «Байера». В главной команде дебютировал в сезоне 2004/05, приняв участие в семи матчах Бундеслиги. На следующий год для получения игровой практики Озтюрк был отдан в аренду в бельгийский «Беерсхот».

В январе 2006 Сезер перешёл в «Нюрнберг», который уже в конце сезона покинул, отправившись в турецкий «Манисаспор».

Достижения 
 Обладатель Кубка Турции — 2011/12, 2012/13

Примечания

Ссылки 
 
 
 Sezer Öztürk . worldfootball.net
 Öztürk, Sezer . kicker.de
 Sezer Öztürk . fussballdaten.de

Футболисты Турции
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Манисаспор»
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Фенербахче»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»